Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie Premier, se dispute du 15 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginie Razzano, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Akgul Amanmuradova et Ai Sugiyama.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2009)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2009
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2009
Tennis en juin 2009